Лихобабин — русская фамилия. Известные носители:
 Лихобабин, Владимир Алексеевич (1949—2014) — советский и российский учёный-правовед, почётный работник высшего профессионального образования России.
 Лихобабин, Иван Дмитриевич (1916—1994) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Лихобабин, Николай Степанович (1924—1945) — полный кавалер ордена Славы.